Wide ist der Familienname folgender Personen:

 Edvin Wide (1896–1996), schwedischer Langstreckenläufer
 Ernst Wide (1888–1950), schwedischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Sam Wide (1861–1918), schwedischer Klassischer Philologe und Archäologe

WIDE steht für:
 WIDE-Projekt, japanisches Projekt zur Computervernetzung
 WIDE, Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen in Österreich, siehe Netzwerk Women in Development Europe 

Abkürzung